Переможниця кубка світу з біатлону 2016–17 у загальному заліку серед жінок визначалася за результатами 26 гонок упродовж 10 етапів кубка світу, включно з Чемпіонатом світу. За підсумками сезону  «Великий кришталевий глобус» отримала німкеня Лаура Дальмаєр.

Лауреати попереднього сезону

Гонки

Поточна таблиця

Виноски  

Кубок світу з біатлону 2016-17
2016 у біатлоні
2017 у біатлоні